JKT steht für:

 ein Spiegelteleskop, siehe Jacobus-Kapteyn-Teleskop
 IATA-Code für die Metropolregion Jakarta (Flughafen Soekarno-Hatta und Flughafen Halim Perdanakusuma)

JKT